Camel (englisch „Kamel“) steht für:

 Camel (Zigarettenmarke), US-amerikanische Zigarettenmarke
 Camel active, eine Bekleidungsmarke in Lizenz des Zigarettenherstellers
 Camel (Band), britische Progressive-Rock-Band
 Markenname des ehemaligen brasilianischen Automobilherstellers Jeger Carrocerias
 Apache Camel, freie, regelbasierte Routing- und Konvertierungsengine
 Sopwith Camel, britisches Jagdflugzeug
 Camel (Fluss), Fluss in Cornwall, England
 Camel Hump, Ort im Natrona County, Wyoming
 Camel Nunataks, zwei Nunatakker auf der Antarktischen Halbinsel
 Marvin Camel (* 1951), US-amerikanischer Boxer

CAMEL steht als Abkürzung für:
 Customised Applications for Mobile networks Enhanced Logic, ein Standard für Mobilfunknetze

Siehe auch:
 Camels Hump, Hügel im Viktorialand, Antarktika
 Kamel

Abkürzung